Juli Servià, cunyat de l'emperador Adrià (s. I - II dC)
 Oriol Servià i Imbers (1974, Pals), pilot d'automobilisme 
 Salvador Servià i Costa (Pals, 1944), esportista, economista i polític català